Иоганн Бер ( или ): Бер, Иоганн Георг (1803—1873) — австрийский ботаник, директор Берлинского ботанического сада
 Бер, Иоганн Йозеф (1744—1812) — франко-германский кларнетист чешского происхождения